Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Karamyszew – rosyjski kierowca wyścigowy
 Piotr Karamyszew – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa